Koth heißen:

 Koth (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft von Ruprechtshofen, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Koth (Gemeinde Purgstall), Ortschaft von Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Koth (Gemeinde Herzogsdorf), Ortschaft von Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Koth (Gemeinde Naarn), Ort bei Naarn im Machlande, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Koth (Gemeinde Niederwaldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Michael Koth (?), deutscher Neonazi
 Wolfgang Koth (* 1967), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: 
 Kot (Begriffsklärung)
 Koht
 Cote